Guillermo Lorca García-Huidobro (Santiago, 14 de marzo de 1984) es un pintor figurativo chileno.

Biografía 

Hijo de la escritora Beatriz García-Huidobro, Guillermo Lorca no puede considerarse un pintor autodidacta, pues luego de estudiar arte un año en la Universidad Católica, se fue a Noruega para convertirse a los 22 años de edad en aprendiz del pintor Odd Nerdrum. 

A su regreso a Chile, pasó a ser uno de los artistas jóvenes más influyentes de la pintura figurativa de su país. Clasificado por algunos críticos como realista e incluso hiperrealista, Lorca sostiene que no le interesa que lo que haga "parezca una foto", porque lo encuentra absurdo, "si una cámara puede hacerlo mejor. Lo que a mí me interesa es el contenido de la escena, el relato que se arma y que ese relato surja de la potencia de la pintura como ejercicio y lenguaje". "No me siento identificado con los pintores realistas, pero tampoco con las tendencias conceptuales", agregó Lorca en una entrevista dada a la revista Paula en 2014.

Lorca es autor de un mural de 40 metros que realizó a los veinte años en la Viña Tabalí de Ovalle (2004), de otro de similar magnitud en Chile 2008) y de seis retratos en la estación Baquedano (2010) del metro de Santiago. Ha participado en diversas exposiciones, entre las que figuran las individuales Dievuska (2007), en la galería Mattei, Pinturas en latencia (2010) en sala Arte CCU, Casita de dulces en la Galería Hilario Galguera (México, 2012), La vida eterna (2014), en el Museo Nacional de Bellas Artes,  así como en ferias internacionales (ChACO, en Santiago; MACO, de México). En el año 2010, fue elegido como uno de los 100 jóvenes líderes de su país.

Conocido por sus pinturas de gran formato, inspiradas en elementos de orden onírico, a menudo en su obras hay
sangre, animales, cacerías, imaginario que siempre ha tenido, según confiesa: "En las fantasías infantiles, y lloco
siempre está la idea de que te pueden comer y eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Después entendí que era una cosa más sexual, de que te devoren o que uno devore. Todas esas ideas entran en mis pinturas y se presentan como imágenes que de repente me llegan. Ahí comienzo a trabajar".

Su obra, de influencia barroca, se caracteriza por tratar temáticas como la violencia, la sensualidad, la inocencia y la niñez; está influenciada por pintores clásicos como Rembrandt y Diego Velázquez, además de nuevas corrientes pictóricas como el Lowbrow. 

Lorca también ha incursionado en el cine, como actor de la película El verano de los peces voladores (2013), de Marcela Said y en la película Manuel DP's them all

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Pintor Guillermo Lorca
 "La vida eterna". Exposición del pintor Guillermo Lorca García-Huidobro
 Guillermo Lorca: Realismo y Magia
 Proyecto "Rostros del Bicentario" 
 Reportaje de la revista Rolling Stone «La casita de dulces de Guillermo Lorca»

Nacidos en Santiago de Chile
Pintores de Chile del siglo XXI